Bulles de Vian est une fiction fantaisiste  musicale en hommage à Boris Vian réalisé en 2009 par Marc Hollogne et  présenté par Antoine de Caunes. 

De nombreux chanteurs et acteurs ont participé  à cette fiction musicale : Jean-Pierre Marielle, Antoine et Emma de Caunes, Arthur H, Camille, Philippe Katerine, Thomas Fersen, etc. 

Cet hommage musical a été diffusé sur France 2 le 18 juin 2009.

Références 

Boris Vian